Ingrid Schjelderup (football) (1987-), footballeuse internationale norvégienne ;
 Mon Schjelderup (1870-1934), compositrice et pianiste norvégienne ;
 Thorleif Schjelderup (1920-2006), sauteur à ski norvégien ; 
 Thorleif Schjelderup-Ebbe (1894-1975), zoologiste norvégien.